Пауль Хубертус Хиепко (; ) — немецкий ботаник.
Соредактор научных журналов «Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie» и «Bibliotheca Botanica».

Растения имени Хиепко 
  [syn. ]

Публикации 
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie [Vol. 104 (1983) — vol. 125 (2004)].

Hiepko P. 1984. Opiliaceae. In: van Steenis CGGJ ed. Flora Malesiana. London: Martinus Nijhoff Garden. 31—52.

Hiepko P. 1987. A revision of Opiliaceae, IV. Rhopalopilia Pierre and Pentarhopalopilia (Engler) Hiepko gen. nov. Botanische Jahrbücher fur Systematik, Pﬂanzengeschichte und Pﬂanzengeographie 108:
280—288.

Hiepko P. 2008. Opiliaceae. In: Anderson CE, Marhold K eds. Species Plantarum: Flora of the World. Geneve: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Geneve. 12: 1—7

Hiepko, P. 1997. A new name and a new combination in the neotropical genus Agonandra (Opiliaceae). Willdenowia 27(1/2): 225—226

Delprete, P.G., Schuster, T.M. and Hiepko, P. (2005). An annotated translation of Karl Schumann’s 1888 Ueber einige verkannte oder wenig gekannte Geschlechter der Rubiaceen Suedamericas" [«о некоторых неправильно понятых или малоизвестных таксонах южноамериканских Rubiaceae»] with notes on the Rubiaceae type specimens kept at Berlin Herbarium. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 126, 3—69

Примечания

Ссылки 
 https://plants.miraheze.org/w/index.php?title=Hiepko&oldid=1163

Ботаники Германии